CKC steht für
Canadian Kennel Club, kanadischer Hundezuchtverband
Chicago–Kansas City Expressway, Verkehrsverbindung
Siehe auch:
Chinesische Eingabemethode von CKC
Abkürzung